Бала Віталій Миронович (18 листопада 1965 року) — український політолог, директор київського Агентства моделювання ситуацій.
 Бала Олександр Петрович (нар. 1976) — український лісівник, декан лісогосподарського факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, член-кореспондент Лісівничої академії наук України.

Також 
 Бала